Tule Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Tule Island (Idaho)
 Tule Island (Lake County, Kalifornien)
 Tule Island (San Joaquin County, Kalifornien)